Le nom Ida a été utilisé pour au moins dix-huit cyclones tropicaux dans le monde dont les plus connus sont :.

Océan Atlantique 

 Ouragan Ida (2009), un ouragan de catégorie 2 à son maximum qui a touché l'Amérique centrale et le sud des États-Unis ;
 Tempête tropicale Ida (2015), faible système mais de longue durée qui s'est déplacé de manière erratique en pleine mer, ne menaçant jamais la terre tout au long de son existence ;
 Ouragan Ida (2021), puissant cyclone tropical qui s'est formé dans la mer des Caraïbes et est devenu un ouragan majeur avant de frapper la Louisiane et de continuer vers le nord-est des États-Unis comme dépression extratropicale. À cause des dégâts et pertes de vie, le nom a été retiré des listes futures par l'Organisation météorologique mondiale.

Océan Pacifique nord-ouest 

 Typhons Ida en 1945, 1950, 1954 ; 
 Typhon Ida (1958) qui a frappé le Japon est aussi connu sous le nom de typhon Kanogawa ;
 Typhon Ida en 1961, 1964, 1966, 1969, 1972, 1975, 1980, 1983 ;
 Tempête tropicale Ida en 1986.

Océan Pacifique sud 

 Cyclone Ida (1971) dans la mer de Corail :
 Cyclone Ida (1972) qui est passé près des Îles Salomon causant des dommages de 70 millions de dollars.

Océan Indien sud-ouest 

 Cyclone Ida (1968).

Référence 

Tempête tropicale homonyme
Ouragan homonyme
Typhon homonyme